Прошедшее время () — польский фильм 1960 года, режиссёр Леонард Бучковский
 Прошедшее время () — американский криминальный триллер 1994 года, режиссёр Грэм Клиффорд
 Прошедшее время () — канадский триллер 2006 года, режиссёр Пенелопа Бюйтенхайс

См. также 
 Прошедшее время